Ariston steht für:

 Ariston (Name), griechischer männlicher Vorname
 Ariston (Gattung), Gattung aus der Familie der Kräuselradnetzspinnen
 Ariston (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Ariston (mechanischer Musikautomat), Musikautomat
 Ariston, Marke des Haushaltsgeräteherstellers Indesit 
 Ariston Thermo, italienisches Heiztechnikunternehmen
 Ariston Verlag, Imprint der Verlagsgruppe Random House
 Ariston Schuh-Einkaufsvereinigung, siehe ANWR Group